Дёрк Бэнкс (род. 19 октября 1992 года), более известный под своим сценическим псевдонимом Lil Durk — американский рэпер из города Чикаго штата Иллинойс. Он подписан на собственный лейбл Only The Family Entertainment, а также на Alamo Records. Ранее он был подписан на Def Jam..

Ранняя жизнь 
Дёрк Бэнкс родился 19 октября 1992 года. Он вырос в районе Englewood, особенно печально известный район на Южном побережье города Чикаго. Его отца посадили в тюрьму, когда ему было 7 месяцев. Дёрк бросил школу когда ему было 17 лет.

Карьера 
Бэнкс начал серьёзно рассматривать рэп после выхода его сингла «Sneak Dissin», который получил в основном положительные отзывы. В январе 2012 года, Durk выпустил ремикс на его песню «L’s Anthem» с участием Yo Gotti, Juelz Santana и Meek Mill.

21 мая 2013 года, Lil Durk подписывает контракт с лейблом Френча Монтаны — «Coke Boyz».

В 2014 году Lil Durk участвовал в ежегоднем списке фрешменов от XXL.

2 июня 2015 года Lil Durk выпустил дебютный студийный альбом Remember My Name.

Lil Durk выпустил второй студийный альбом, Lil Durk 2X, 22 июля 2016.

В 2017, Durk выпустил множество микстейпов: Love Songs for the Streets в феврале, Supa Vultures, совместный микстейп с Lil Reese, в августе, Signed to the Streets 2.5, в октябре и Bloodas, а также совместный микстейп с Tee Grizzley, в феврале.

В 2019 году у Lil Durk вышел альбом Love Songs 4 the Streets 2.

Пятый студийный альбом Just Cause Y'all Waited 2 вышел 8 мая 2020 года.

24 декабря 2020 года Lil Durk выпустил шестой студийный альбом The Voice, посвящённый его убитому другу King Von.

4 июня 2021 года Бэнкс выпустил совместный с Lil Baby студийный альбом The Voice of the Heroes.

11 марта 2022 года Durk выпустил седьмой студийный альбом 7220.

Личная жизнь 
У Lil Durk семь детей.

31 мая 2014 года двоюродный брат Lil Durk рэпер МакАртур «OTF NuNu» Свиндел был убит. Потом, 27 марта 2015, Юченна «OTF Chino Dolla» Эгина, друг и менеджер Durk, также была убита.

6 ноября 2020 года был убит друг и соратник по лейблу Бэнкса американский рэпер King Von.

5 мая 2021 года был убит брат Бэнкса D Thang.

Бэнкс является практикующим мусульманином.

Награды и номинации 
Underground Interviews

|-
| 2016 ||Lil Durk|| Лучший рэпер 2016 ||

Дискография

Альбомы 
 Remember My Name (2015)
 Lil Durk 2X (2016)
 Signed to the Streets 3 (2018)
 Love Songs 4 the Streets 2 (2019)
 Just Cause Y'all Waited 2 (2020)
 The Voice (2020)
 7220 (2022)

Совместные альбомы 
Студийные альбомы
 The Voice of the Heroes (совместно с Lil Baby) (2021)

В составе Only the Family
 Only the Family Involved Vol.1 (2018)
 Only the Family Involved Vol.2 (2018)
 Family over Everything (2019)
 Loyal Bros (2021)

Микстейпы 
 I’m a Hitta (2011)
 I’m Still a Hitta (2012)
 Life Ain’t No Joke (2012)
 Signed to the Streets (2013)
 Signed to the Streets 2 (2014)
 300 Days, 300 Nights (2015)
 They Forgot (2016)
 Love Songs for the Streets (2017)
 Supa Vultures (2017)(совместно с Lil Reese)
 Signed to the Streets 2.5 (2017)
 Bloodas (2017)(совместно с Tee Grizzley)
 Just Cause Y’all Waited (2018)

Примечания 

Рэперы США
Рэперы, известные под псевдонимами
Трэп-музыканты
Дрилл-музыканты
Lil Durk